Cecily Bonville, VII baronessa Harington – nobile ereditiera inglese
 William Bonville, I barone Bonville – nobile britannico
 William Bonville, VI barone Harington – cavaliere e nobile britannico

Pagine correlate
 Barone di Bonville